El Clàssic de Malàisia 2016, conegut oficialment com a BMW Malaysian Open 2016, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als International Tournaments del circuit WTA femení. La setena edició del torneig es va disputar entre el 29 de febrer i el 6 de març del 2016 al Bukit Kiara Equestrian & Country Resort de Kuala Lumpur, Malàisia.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
WTA Tour 2016